Secară, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Olga Tulbure-Secară (1856–1927), prima femeie student la medicină din România
 Gheorghe Secară (n. 1933), senator român
 Florică Secară (?), senator român

Vezi și
 Sacara
 Sacară (nume)